Grad u Danskoj:
 Roskilde, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Roskilde (općina), općina u regiji Zeland